Francisco Mendoza puede referirse a:

 Francisco de Mendoza (m. 1536), obispo de Oviedo, de Zamora y de Palencia;
 Francisco de Mendoza y Pacheco (m. 1543), obispo de Jaén;
 Francisco de Mendoza (1515-1547), conquistador español;
 Francisco de Mendoza y Vargas "El Indio" (1523-1563), comendador de Socuéllamos, I señor de Estremera, coadjutor del virreinato de Nueva España (México), y capitán general de las galeras de España;
 Francisco de Mendoza y Bobadilla (1508-1566), teólogo y cardenal español, obispo de Coria y de Burgos;
 Francisco Sarmiento de Mendoza (1525-1595), obispo de Astorga y de Jaén;
 Francisco López de Mendoza (1545-1623), almirante de Aragón, general de los tercios de Flandes y obispo de Sigüenza;
 Francisco de Mendoza y Ribera (1573-1634), obispo de Salamanca, de Pamplona, de Málaga y de Plasencia; 
 Francisco Mendoza Palma (1870-1956), militar mexicano;
 Francisco Mendoza Taboada (1949-2020), empresario y expresidente del Real Club Recreativo de Huelva;
 Francisco de Asís Mendoza De Souza, político peruano, alcalde de la provincia de Atalaya;
 Paco Mendoza, rapero argentino.
Francisco de Mendoza (p. s. XVI, Medellín – 1546, Fuerte Malaventura). Explorador español y fundador del Medellín argentino de Santiago del Estero. A la muerte de Diego de Rojas comandó la Expedición de Vaca de Castro  al Tucumán (1543-1546).